Hedborg är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anna Hedborg (född 1944), ämbetsman och politiker
 Axel Hedborg (1861–1929), jurist och politiker
 Elisabeth Hedborg (född 1945), journalist
 Gunnar Hedborg (född 1945), museiman
 Gustaf Hedborg (1912–1999), jurist och ämbetsman
 Maria Hedborg (född 1949), skådespelerska
 Thorolf Hedborg (1882–1965), läkare

Svenska efternamn